Ива́н Васи́льевич Бо́ев:
 Боев, Иван Васильевич (в монашестве Иоасаф; 1879—1937) — архимандрит РПЦ, преподобномученик.
 Боев, Иван Васильевич (1892—1938) — советский государственный деятель, кавалер Ордена Ленина (1933)